Florio ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Florio (1925–2016), italienischer Filmregisseur
 Claudia Florio (* 1951), italienische Regisseurin
 Daniele Florio (1710–1789), italienischer Dichter
 Franca Florio (1873–1950), italienische Aristokratin
 Franco Florio (* 2000), argentinischer Leichtathlet
 Glenn Florio (1967–2020), US-amerikanischer Ruderer
 Hervé Florio (* 1950), französischer Radrennfahrer

 Inez De Florio-Hansen (* 1943) deutsche Fremdsprachenforscherin und Übersetzerin
 James Florio (1937–2022), US-amerikanischer Politiker
 John Florio (1553–1625), englischer Übersetzer und Gelehrter
 Lorena Di Florio (* 1970), argentinische Pianistin
 Marguerite Florio (* 1944), Schweizer Politikerin (LPS)
 Maria Florio, US-amerikanische Filmproduzentin
 Roberto Florio (1929–1993), argentinischer Tangosänger

Florio bezeichnet ferner:
 einen Markennamen des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Officine Meccaniche Beccaria
 Villino Florio, Wohnhaus von Vincenzo Florio (Unternehmer) in Palermo